W Polsce
 Nowa Wieś Grodziska – wieś w woj. dolnośląskim w pow. złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka
 Nowa Wieś Grodziska – przysiółek wsi Nowa Wieś Grodziska w woj. dolnośląskim w pow. złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka
 Nowa Wieś Grodziska – dawna gromada